43-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 18 января 1992 года на арене «Спектрум», домашней для клуба «Филадельфия Флайерз». В матче, который подарил зрителям 16 голов на любой вкус, команда конференции Кларенса Кэмпбелла обыграла соперников из конференции Принца Уэльского со счётом 10:6. Если голов зрители увидели достаточно, то удалений не увидели совсем, и это произошло впервые за 43 матча всех звёзд. Также впервые в состав каждой команды были включены по три вратаря, сыгравшие по одному периоду.

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Бретт Халл, игравший в тройке с Уэйном Гретцки и Люком Робитайлом, записал на свой счёт 3 очка (2+1) и получил приз лучшего игрока матча.

Впервые в матче всех звёзд участвовали российские хоккеисты – Александр Могильный и Сергей Фёдоров. Точная передача Александра Могильного на Скотта Стивенса во втором периоде стала первым для россиян баллом за результативность в матчах звёзд. В третьем периоде Могильный забил и первый для российских хоккеистов гол. Сергей Фёдоров отметился двумя результативными передачами на Брайана Беллоуза.

Конкурсы «Суперскиллз» 
Победителем турнира хоккейных суперумельцев второй год подряд стала команда конференции Принца Уэльского.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде

Ссылки 
 
 43-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1991/92
Драфт НХЛ 1991
Драфт НХЛ 1992

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1992 год в хоккее
Спортивные соревнования в Филадельфии